Альтена — топоним. Может означать:

 Альтена (остров) — остров.
 Альтена — город в Германии.
 Альтена — замок в земле Северный Рейн-Вестфалия.
  — община Нидерландов.

Другое 
 Альтена-Берг — дворянский род.

См. также 
 Алтен (значения)
 Алтена
 Альтенайм
 Альтенар
 Альтенау
 Альтенах